Curless ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Curless (1932–1995), US-amerikanischer Country-Musik-Sänger
 Trist Curless (* 1971), US-amerikanischer Sänger